Chase Championships 1996 – tenisowy turniej z cyklu Chase Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1996 roku został rozegrany w dniach 18 listopada - 24 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1996 w tenisie ziemnym
1996
1996 w Stanach Zjednoczonych